Wimbledon kan henvise til flere artikler:

 Wimbledon Championships – en tennisturnering
 Wimbledon (London) – en bydel i London
 Wimbledon F.C. – en fodboldklub
 AFC Wimbledon – en fodboldklub
 Wimbledon (film) – film